Па́влово-Блины́ () — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лавровская волость».

Расположена на юго-востоке волости, в 14 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Лавры и в 50 км к югу от райцентра, города Печоры.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 72 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района